Municipio de Cave puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cave (condado de Sharp, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Sharp.
 Municipio de Cave (condado de Franklin, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Franklin.